Право на оружие:

 Право народа на хранение и ношение оружия — вторая поправка к Конституции США.
 Право на оружие (движение) — российская правозащитная организация по тематике оружия и самообороны.
 Обзор законов об оружии по странам